Detroit Indy Grand Prix 2008 — это вторая по счёту гонка IRL IndyCar на уличной трассе в Детройте (США), а также шестнадцатый этап в сезоне-2008. Гонка проведена в воскресенье, 31 августа 2008.

Заезд проведен на 87 кругов по уличной трассе протяженностью 3,332 км. Гонка остановлена по истечении двух часов с момента старта.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу .

Общая информация 
Лидировавший незадолго до финиша Элио Кастроневес был наказан судьями за нарушение спортивного регламента серии при защите своей позиции (о количестве изменений своей траектории). Бразильца обязали пропустить атакующего его пилота — Джастина Уилсона. Вернуть позицию обратно Элио не смог.

Кастроневес во второй раз подряд обошёл в гонке Скотта Диксона, продолжив погоню за новозеландцем в чемпионате. Перед решающей гонкой Кастроневес отстаёт на 30 очков.

Победа Уилсона стала второй для пилотов команды Newman/Haas/Lanigan Racing в сезоне. Ранее гонку в Сент-Питерсберге выиграл Грэм Рейхал. Об раза на второй позиции финишировал Кастроневес.

Кастроневес в восьмой раз в сезоне финиширует на второй позиции. На счету Хелио также одна победа — в Сономе.

Вторую гонку подряд финиширует третьим Тони Канаан.

Автором наибольшего прорыва становится Бруно Жункейра. Бразилец, не нашедший свой ритм в квалификации, прорвался с 24-й стартовой на 7-ю позицию на финише.

В очередной раз неудачно выступает Дэн Уэлдон. Длительное время просидев в боксах для устранения неисправностей британец классифицирован 20-м. Разрыв в чемпионате от партнёра по команде достиг уже 142 очков. Регулярные проигрыши Уэлдона новозеландцу заставили чипа Ганасси искать ему замену. После следующего этапа будет объявлено, что в сезоне-2009 место в машине №10 займёт Дарио Франкитти.

Одну из последних гонок проводит Марти Рот и его команда Roth Racing. В Детройте канадец из-за проблем с техникой не участвовал ни в квалификации ни в гонке. В начале 2010-го имущество команды выкупит команда FAZZT Race Team накануне своего дебюта в серии.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидирования.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Детройт
Август 2008 года
Моторные виды спорта
2008